Świebodzin peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Lubusz
 Świebodzin, un powiat
 Świebodzin, une gmina
 Świebodzin, une ville.

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Świebodzin, village du powiat de Dąbrowa.
 Świebodzin, village du powiat de Tarnów.